Never Again é um filme mudo norte-americano de 1910, do gênero comédia, dirigido por D. W. Griffith e Frank Powell. Produzido e distribuído por Biograph Company o filme foi interpretado por Mary Pickford, Mack Sennett, Billy Quirk e outros.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1910
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco